Tampulma bezeichnet:
 das Tampulma (Sprache), die Sprache der Tamprusi aus der Gruppe der Gur-Sprachen
 die Tamprusi (Volk) in Ghana